9 Волос Вероники (, HD 107213) — одиночная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 156 световых лет (около 47,7 парсека) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +6,49m. Возраст звезды определён как около 1,63 млрд лет.

Характеристики 
9 Волос Вероники — жёлто-белая звезда спектрального класса F8IV-V, или F8Va, или F8, или F5. Масса — около 1,398 солнечной, радиус — около 1,976 солнечного, светимость — около 7,4 солнечных. Эффективная температура — около 5876 K.

Планетная система 
В 2019 году учёными, анализирующими данные проектов HIPPARCOS и Gaia, у звезды обнаружена планета.

Примечания